Kalle Johansson och liknande namn kan syfta på:

Karl-Erik Johansson (1948–2017), backhoppare

Kalle Johansson (friidrottare) terränglöpare 2010-talet
Kalle Johansson (artist) (född 1997) - svensk artist
Calle Johansson (född 1967) - svensk ishockeyspelare, ishockeytränare och expertkommentator
Kalle Johansson (illustratör)